Рылово — название населённых пунктов в России.

Владимирская область 
 Рылово — деревня в Собинском районе.
 Рылово — до 1966 г. название деревни Скворцово в Гусь-Хрустальном районе.

Вологодская область 
 Рылово — деревня в Грязовецком районе.
 Рылово — деревня в Сокольском районе.
 Рылово — деревня в Шекснинском районе.

Костромская область 
 Рылово — деревня в Галичском районе.
 Рылово — деревня в Судиславском районе.

Нижегородская область 
 Рылово — деревня в Балахнинском районе.
 Рылово — деревня в Вачском районе.

Новгородская область 
 Рылово — до 1963 г. название деревни Красная Горка в Пестовском районе.

Псковская область 
 Рылово — деревня в Новоржевском районе.

Рязанская область 
 Рылово — деревня в Касимовском районе.

Тверская область 
 Рылово — деревня в Западнодвинском районе.
 Рылово — деревня в Калининском районе.
 Рылово — деревня в Калязинском районе.
 Рылово — деревня в Селижаровском районе.
 Рылово — деревня в Сонковском районе.
 Рылово — деревня в Старицком районе.
 Рылово — деревня в Торжокском районе.

Удмуртия 
 Рылово — деревня в Красногорском районе.

Ярославская область 
 Рылово — деревня в Даниловском районе.
 Рылово — деревня в Любимском районе.
 Рылово — деревня в Ростовском районе.